Leiko ist der Name folgender Personen:
 Leiko Ikemura (* 1951), japanisch-schweizerische Malerin und Bildhauerin
 Marija Leiko (1887–1938), lettische Theater- und Film-Schauspielerin
Siehe auch:
Leikow